Akt kan syfta på

 Talakt – kommunikation som avses, som påståenden och förfrågningar
 Akt (teater) – en del av en pjäs eller föreställning, skild från resten med en paus
 Akt (biograf) – en del av en biograffilm
 Akt (musik) – en musikartist eller mer permanent eller tillfällig konstellation av musiker, som utgör (del av) en lansering eller ett konsertframträdande (inom populärmusik).
 Akt (konst) – konstnärlig gestaltning av den nakna människokroppen
 Akt (fredlös) – tidigare en dom i germansk rätt
 Akt – ett protein involverat i flera cellulära processer, se proteinkinas B

Se även
 Allmän handling